Delafield ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Delafield (Illinois)
 Delafield (Kentucky)
 Delafield (Wisconsin), im Waukesha County
 Delafield (Town), Town(ship) im Waukesha County, Wisconsin
 Delafield Township (Minnesota)

Personen:
 E. M. Delafield (1890–1943), britische Schriftstellerin
 Francis Delafield (1841–1915), US-amerikanischer Arzt und 1. Präsident der Association of American Physicians
 Richard Delafield (1798–1873), Generalmajor der Union im Amerikanischen Bürgerkrieg